Papamichael ist der Familienname folgender Personen:
 Alkis Papamichael (* 1963), zyprischer Tennisspieler
 Dimitris Papamichael (1934–2004), griechischer Schauspieler und Regisseur
 Phedon Papamichael (* 1962), griechischer Kameramann und Regisseur

Siehe auch:
 Papamichail